Panay (eiland), een eiland in de Filipijnse eilandengroep Visayas
Panay (rivier), een rivier in de Filipijnse eilandengroep Visayas
Panay (Capiz), een gemeente in de Filipijnse provincie Capiz op dat eiland
Panay (Catanduanes), een klein eiland in Filipijnse provincie Catanduanes
USS Panay (PR-5), een Amerikaanse kanonneerboot, op 12 december 1937 nabij Nanjing gezonken na een Japanse beschieting